Апрель:
 Апрель (фильм, 1961) — советский  короткометражный фильм Отара Иоселиани.
 Апрель (фильм, 1961, Польша) — польский кинофильм, режиссёр Витольд Лесевич.
 Апрель (фильм, 1998) — режиссёр Нанни Моретти.
 Апрель (фильм, 2001) — российский фильм 2001 года Константина Мурзенко.